Cherves ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Cherves im Département Vienne

mit Namenszusatz:

 Cherves-Châtelars im Département Charente
 Cherves-Richemont im Département Charente